Blanes puede referirse a:
Blanes, municipio de la provincia de Gerona en España.
Juan Luis Blanes, pintor uruguayo.
Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo.
Jonathan Blanes, futbolista uruguayo.
Martín Blanes, guitarrista y compositor gallego.
Nicanor Blanes, pintor uruguayo.
Pedro Blanes Viale, pintor uruguayo.